Impulsstromstärke steht für

 die Stärke des elektrischen Stroms beim Lichtbogenschweißen, siehe Elektroschweißen#Lichtbogenarten
 die physikalische Größe, die aus einem Flächenintegral über die Impulsstromdichte resultiert
 im Karlsruher Physikkurs für die physikalische Größe Kraft, siehe Karlsruher Physikkurs#Impulsstromstärke